Le stade municipal des Allés Jean-Leroi est un stade situé dans la ville de Blois, dans le département de Loir-et-Cher, où peut être pratiqué le football et l'athlétisme.  

Le stade possède une capacité de  dont .

Liens externes 
 Le stade sur france.stades.free.fr

Stade multifonction en France
Stade de football en Centre-Val de Loire
Stade d'athlétisme en Centre-Val de Loire
Stade portant le nom d'un lieu
Équipement sportif en Loir-et-Cher
Sport à Blois
Blois Football 41